Ateokracija je hipotetski oblik vladavine temeljen na ateističkim ili agnostičkim načelima. Često se opisuje i kao suprotnost teokraciji.

Najčešće se ispoljava kroz zabranu ispovijedanja svake religije. Kao jedini potpuno ateokratski režim se navodi komunistička Albanija pod vodstvom Envera Hoxhe.

Vidi još

 Sekularizam

Politika
Oblici vladavine